Velika nagrada Monaka 1971 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1971. Odvijala se je 23. maja 1971.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 80
| 1:52:21,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 17
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 80
| + 25,6 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 4
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 80
| + 53,3 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 9
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 80
| + 1:06,7
| 6
| 3
|-
! 5
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 79
| +1 krog
| 17
| 2
|-
! 6
| 24
|  Rolf Stommelen
| Surtees-Ford
| 79
| +1 krog
| 16
| 1
|-
! 7
| 22
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 79
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 27
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 77
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! 9
| 15
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 76
| +4 krogi
| 5
|  
|-
! 10
| 8
|  Tim Schenken
| Brabham-Ford
| 76
| +4 krogi
| 18
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jo Siffert
| BRM
| 58
| Dovod olja
| 3
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 47
| Diferencial
| 7
|  
|-
! Ods
| 20
|  Chris Amon
| Matra
| 45
| Diferencial
| 4
|  
|-
! Ods
| 5
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 24
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 10
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 22
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 2
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 21
| Obesa
| 12
|  
|-
! Ods
| 12
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 5
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 7
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 1
| Trčenje
| 9
|  
|-
! DNQ
| 16
|  Howden Ganley
| BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 6
|  Mario Andretti
| Ferrari
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Alex Soler-Roig
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 28
|  Skip Barber
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jackie Stewart - 1:22.2

Formula 1 sezona 1971
1971